Колодниця — річка в Україні, ліва притока Дністра в межах Миколаївського району Львівської області.
 Колодниця — річка в Україні, права притока Дністра в межах Сколівського (частково), Стрийського і Миколаївського районів Львівської області.